Акулов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Акулов Володимир Петрович (1944) — український вчений-фізик, педагог.
 Акулов Іван Олексійович (1888–1939) — радянський партійний і державний діяч.
 Акулов Микола Сергійович (1900–1976) — російський радянський фізик-магнетолог.
 Акулов Петро Григорович
 Акулов Сергій Геннадійович — радянський хокеїст й український хокейний тренер.

 Акулова Варвара Юріївна (* 1992) — українська спортсменка, кількаразова чемпіонка України з пауерліфтингу, двічі рекордсменка Книги рекордів Гіннеса.
 Акулова Ірина Григорівна ( 1951) — радянська і російська актриса театру і кіно.

Прізвища
Російські прізвища